Abraham González puede referirse a las siguientes personas:

 Abraham González (1782–c. 1838), militar argentino, Gobernador de Tucumán (1821-1822).
 Abraham González Casanova (1985), futbolista.
 Abraham González Casavantes (1864-1913), militar de la Revolución Mexicana, Gobernador de Chihuahua (en varios períodos entre 1891-1913).
 Abraham González Uyeda (1966), político mexicano – Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación de México (durante 2006).

O al:
 Aeropuerto Internacional Abraham González, aeropuerto de Ciudad Juárez.